Urteil steht für:

 Gerichtsurteil, siehe Urteil (Recht), Urteil (Deutschland) und Urteil (Österreich)
 im Sinne der Logik, siehe Urteil (Logik)
 im Sinne der Kognitionspsychologie, siehe Urteilen (Psychologie)

Urteil ist der Familienname der folgenden Person:

 Andreas Urteil (1933–1963), österreichischer Bildhauer

Siehe auch:

 Das Urteil
 Urteilsvermögen

ru:Наборы и издания Magic: The Gathering#Одиссея /Odyssey (2001/2002)